Valevona ima više značenja:
 Valevona (Kazerta)
 Valevona (Fođa)